

Patronyme 
 Bartholomeus Pons, peintre haarlémois;
 Bartholomeus Spranger, peintre flamand;
 Bartholomeus van der Helst, peintre portraitiste hollandais;
 Bartholomeus van Bassen, peintre nééerlandais ;
 Bartholomeus Breenbergh, peintre nééerlandais ; 
 Bartholomeus Strobel, peintre polonais ;
 Bartholomeus-Henri Van de Velde, chef d'orchestre belge;
 Bartholomeus Dolendo, orfèvre néerlandais;
 Bartholomeus van Hove, peintre néerlandais ;
 Bartholomeus de Glanvilla, moine franciscain ; 
 Bartholomeus Ghotan, imprimeur.

Autres 
 Bartholomeus, restaurant étoilé en Belgique.